

Вільямстаун — місто, штат Кентуккі
 Вільямстаун — місто, штат Массачусетс
 Вільямстаун — місто, штат Нью-Йорк
 Вільямстаун — місто, штат Пенсільванія
 Вільямстаун — місто, штат Вермонт
 Вільямстаун — місто, штат Західна Вірджинія
 Вільямстаун — місто, штат Вісконсин
 Вільямстаун — переписна місцевість, штат Массачусетс
 Вільямстаун — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі
 Вільямстаун — переписна місцевість, штат Вермонт